Brothers kan henvise til:

 Brothers
 Brothers (Jonah Blacksmith album)
 Brothers (film fra 1913)
 Brothers from the Sea